Jean-Jacques-Caton Chenevière (1783-1871), Zwitsers theoloog
 Madeleine Chenevière (1884-1972), Zwitserse maatschappelijk werkster

Zwitserse achternaam